Начский сельсовет:
 
 Белоруссия:
 Начский сельсовет — административно-территориальная единица в Ганцевичском районе Брестской области;
 Начский сельсовет — административно-территориальная единица в Крупском районе Минской области.
 Начский сельсовет — упразднённый сельсовет в Вороновском районе Гродненской области.